Сердюков Анатолій Едуардович — російський державний діяч, економіст. З 15 лютого 2007 року по 6 листопада 2012 — міністр оборони Російської Федерації. 
 Сердюков Андрій Миколайович — російський військовик, командувач повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковник.
 Сердюков Віктор Михайлович (1925—2002) — український геодезист, фотограмметрист, доктор технічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Сердюков Євген Сергійович (1983—2014) — молодший сержант 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, учасник російсько-української війни 2014.
 Сердюков Микола Павлович — український партійний діяч, завідувач відділу будівництва і міського господарства ЦК КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.

 Сердюкова Людмила (*1899) — українська акторка характерного плану, дружина Василя Сердюкова.
російські прізвища